

Persone 
 Boris Blinov –  attore sovietico
 Ivan Gavrilovič Blinov – pittore e calligrafo russo
 Viktor Blinov – hockeista sovietico su ghiaccio

Personaggi 
 Dmitrii Blinov – personaggio della serie di videogiochi di Castlevania della Konami